Castel Sant’Angelo ist der Name folgender Orte in Italien:

 Castel Sant’Angelo (Latium), Gemeinde in der Provinz Rieti im Latium
 Castel Sant’Angelo, Ortsteil der Gemeinde Cingoli in der Provinz Macerata in den Marken
 Castelsantangelo sul Nera, Gemeinde in der Provinz Macerata in den Marken

Castel Sant’Angelo ist der italienische Name der Engelsburg in Rom